Louis  est un nom porté par plusieurs souverains européens :
  (1081-1137), roi des Francs de 1108 à 1137 ;
  (1330-1365), électeur de Brandebourg de 1361 à 1365 ;
  (1554-1593), duc de Wurtemberg de 1568 à 1593 ;
  (1539–1583), électeur du Palatinat de 1576 à 1583 ;
  (1630-1678), landgrave de Hesse-Darmstadt de 1661 à 1678 ;
  (1756-1830),  duc d'Enghien (1756-1772), duc de Bourbon (1772-1818),  et dernier prince de Condé en 1818.

Louis 06